Bukit Mulya (Sungai Bahar), een plaats in Indonesië
Bukit Mulya (Air Rami), een plaats in Indonesië